Dear John (carta) - carta de separação em países anglófonos.

Cinema e televisão
Dear John (filme) - filme de 2010.

Literatura
Dear John (livro) - romance de 2010 de Nicholas Spark.

Desambiguação